Остин може да се односи на:
 Остин (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Остин (Арканзас), град у америчкој савезној држави Арканзас
 Остин (Индијана), град у америчкој савезној држави Индијана
 Остин (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота
 Остин (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Остин (Невада), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Невада
 Округ Остин (Тексас), округ у америчкој савезној држави Тексас

или:
 Џејн Остин, енглеска књижевница
 Хадсон Остин, бивши гренадски диктатор